Kleer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kleer (* 1969), österreichischer Fußballspieler
 Johan de Kleer, US-amerikanischer Informatiker
 Jürgen Kleer (* 1956), deutscher Ringer

Siehe auch:
 Cleer, Cler, Clair, Clare
 Klehr, Klär